Avispa Fukuoka (アビスパ福岡), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Fukuoka, og de spiller i J1 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger
J.League

Fodboldklubber i Japan